Са́льникова''' — женский вариант русской фамилии Сальников. 
 Известные носители 
 Сальникова, Елена Анатольевна (род. 1970) — российский художник.
 Сальникова, Любовь Владимировна (род. 1989) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Сальникова, Людмила Сергеевна (род. 1955) — российский специалист по управлению репутацией, кандидат социологических наук.
 Сальникова, Наталья Владимировна (род. 1986) — российская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Сальникова (Апостоли), Юлия Сергеевна (род. 1964) — российская и греческая теннисистка.